Miejscowości w USA:
 La Crosse – miejscowość w stanie Floryda, w hrabstwie Alachua
 La Crosse – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie LaPorte
 La Crosse – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Rush
 La Crosse – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Mecklenburg
 La Crosse – miejscowość w stanie Waszyngton, w hrabstwie Whitman
 La Crosse – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie La Crosse
Gminy w USA:
 La Crosse (ang. La Crosse Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Jackson
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo La Crosse (ang. La Crosse County) – w stanie Wisconsin
Zobacz też:
 Lacrosse – tradycyjny, amerykański sport drużynowy